Појам Казимир I може да се односи на:

 Казимир I Пјаст, кнез Пољске из династије Пјастова
 Казимир I Кујавски
 Казимир I Ополски